

Mitologia 

 Nana (mitologia nórdica)
 Nana (mitologia suméria)

Filmes 
 Nana (1926), produção francesa dirigida por Jean Renoir
 Nana (1934), produção estadunidense dirigida por Dorothy Arzner 
 Nana (1944), produção mexicana com Lupe Velez
 Nana (1955), produção franco-italiana dirigida por Christian-Jaque
 Nana (1970), produção estadunidense com Gillian Hills
 Nana (1985), produção mexicana com Irma Serrano e Verónica Castro
 Nana (1995), telefilme com Bernadette Heerwagen
 Nana (1997), documentário palestino
 Nana (2001), telefilme sobre Ennio Morricone
 Nana (2005), produção japonesa baseada em mangá

Outros

 Nana (mangá)
 Nana (livro)

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos